Turowa (ukrainisch ) steht für:

 Turowa (Ort), Dorf in Dowbysch, Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr, Ukraine

Turowa ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Turow